Eusauropoda — группа четвероногих растительноядных динозавров из отряда ящеротазовых, живших с юрского по меловой периоды ( назад) на всех материках.

Предложена Полом Апчёрчем в 1995 году для обозначения «всех завропод, за исключением вулканодонтид». В 1998 году Джеффри Уилсон и Пол Серено определили её как группу, включающую завропод, более тесно связанных с Saltasaurus loricatus, чем с Vulcanodon karibaensis.

Классификация 
По данным сайта Paleobiology Database, на март 2019 года в группу включают следующие вымершие таксоны:
 Роды incertae sedis

 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 
 Род 

 Семейство Cetiosauridae
 Семейство Mamenchisauridae
 Клада Turiasauria
 Группа Neosauropoda
 Род 
 Род 
 Надсемейство Diplodocoidea
 Семейство Rebbachisauridae
 Семейство Dicraeosauridae
 Семейство Diplodocidae
 Клада Macronaria
 Клада Camarasauromorpha
 Семейство Camarasauridae
 Род 
 Клада Titanosauriformes
 Семейство Brachiosauridae
 Клада Somphospondyli
 Семейство Euhelopodidae
 Клада Titanosauria

Филогенетика 
Кладограмма представлена по работе Wilson 2002 года:

Примечания